Vedra může být:

 Vedra – pátý román Leeho Childa ze série knih s Jackem Reacherem v hlavní roli

příjmení
 Bohumír Vedra (1917–2012) – český lékař a vědec
 Vladimír Vedra (1926–1995) – český a československý politik
 Jan Vedra (1935-1996) - český a československý klavírista a hudební pedagog